Sunko ist der Familienname folgender Personen:

 Dionis Sunko (1879–1935), kroatischer Architekt 
 Hans Sunko (1822–1890), österreichischer Maler 
 Vlado Sunko (* 1954), kroatischer Komponist